Taschtyp (russisch ) steht für folgende geographische Objekte in der Republik Chakassien der Russischen Föderation:
 Taschtyp (Ort), Dorf und Rajonverwaltungszentrum
 Taschtyp (Fluss), Nebenfluss des Abakan